#PRONTOACORRERE — второй студийный альбом итальянского автора исполнителя Марко Менгони, выпущенный 19 марта 2013 года.

Об альбоме 
Через месяц после победы на Фестивале Сан-Ремо 2013 с песней L'essenziale и  исполнения там же песни Bellissimo, 19 марта 2013 увидел свет новый альбом Марко Менгони #PRONTOACORRERE, который был записан между Миланом и Лос-Анджелесом, продюсером диска стал Michele Canova Iorfida. Альбом содержит 15 треков, отличных по стилю от предыдущих работ Менгони. Звучание стало более интернациональным с разнообразным сотрудничеством.

Все вокальные аранжировки, а также хоровые партии были осуществлены самим Марко, кроме того, он является автором или соавтором практически всех песен. Песню Spari nel deserto, которая впоследствии была реаранжирована Менгони, написал Ivano Fossati, который впервые после ухода со сцены решает сотрудничать с другим артистом. Песню La valle dei re написал известный итальянский кантауторе Cesare Cremonini. Песню, давшую название альбому, Pronto a correre написал участник группы Take That Марк Оуэн.

Альбом был номинирован на премию World Music Awards.

Список композиций

Участники записи 
 Марко Менгони — вокал
 Gary Novak — ударные
 Reggie Hamilton — бас-гитара
 Michael Landau, Davide Tagliapietra — гитары
 Larry Goldings, Luca Scarpa — клавишные
 Marco Tamburini — труба
 Michele Canova Iorfida, Pino Pischetola, Patrizio Simonini - микширование звука
 Antonio Baglio — мастеринг

L'Essenziale Tour 

L'Essenziale Tour - турне в поддержку альбома #Prontoacorrere. Это четвёртое подобное турне в карьере Марко Менгони. Своё название тур получил от одноименного сингла L'essenziale.

Даты концертов

Сет-лист 
 Intro
 Pronto a correre
 Evitiamoci
 Bellissimo
 Non passerai
 L'equilibrista
 Credimi ancora
 Avessi un altro modo
 Dall'inferno
 I Got the Fear
 Spari nel deserto
 20 sigarette
 La vita non ascolta
 Solo (Vuelta al Ruedo)
 Tonight
 Come ti senti
 La valle dei re
 Tanto il resto cambia
 Un'altra botta
 In un giorno qualunque
 Non me ne accorgo
 Natale senza regali
 L'essenziale
 Una parola

Музыканты 
Лука Коломбо: музыкальный директор, аранжировка, гитара
Джанлука Балларин: клавиши и электроника
Питер Корнаккиа: гитара
Джованни Паллотти: бас
Андреа Поллионе: орган
Давиде Соллацци: барабаны

Чарты

Сертификация

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт

Альбомы Марко Менгони
Альбомы на итальянском языке